Чандрапур:

 Чандрапур — город в индийском штате Махараштра.
 Чандрапур — округ в индийском штате Махараштра.